Hérakleitosz (Kr. e. 550 körül? – Kr. e. 475), epheszoszi filozófus
Hérakleitosz (Kr. u. I. század), görög sztoikus filozófus, grammatikus